Skärva kan syfta på:

Skärva by - ett nybyggt villaområde i Karlskrona
Skärva herrgård - fastigheten där Henric af Chapman bodde och kallade "bondestugan"
Skärva naturreservat - ett naturreservat i Blekinge som även omfattar Skärva herrgård